Bielawy ist der Name folgender Orte in Polen:

 Bielawy (Barcin), Dorf in der Gemeinde Barcin im Powiat Żnin, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Bielawy (Gostynin), Dorf in der Gemeinde Gostynin im Powiat Gostyniński, Woiwodschaft Masowien
 Bielawy (Kłecko), Dorf in der Gemeinde Kłecko im Powiat Gnieźnieński, Woiwodschaft Großpolen
 Bielawy (Powiat Łowicki), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Łowicki, Woiwodschaft Łódź
 Bielawy (Poświętne), Dorf in der Gemeinde Poświętne im Powiat Opoczyński, Woiwodschaft Łódź
 Bielawy (Płużnica), Dorf in der Gemeinde Płużnica im Powiat Gostyniński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Bielawy (Janowiec Wielkopolski), Dorf in der Gemeinde Janowiec Wielkopolski im Powiat Żnin, Woiwodschaft Kujawien-Pommern